Markus Münch peut faire référence à :
 Markus Münch (1972-), un footballeur allemand ;
 Markus Münch (1986-), un athlète allemand, spécialiste du lancer de disque.